OPO steht als Abkürzung für:
 Optisch parametrischer Oszillator, optisch nichtlinearer Kristall in einem optischen Resonator
 OPO Oeschger AG, ein Schweizer Handelsunternehmen, Sitz in Kloten
 Ovamboland People’s Organisation, eine historische Partei in Namibia 
 Flughafen Porto, ein internationaler Verkehrsflughafen im Norden Portugals nahe der Stadt Porto und zweitgrößter des Landes
 Powiat Opolski in der Woiwodschaft Oppeln, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 OnePlus One, das erste Smartphone der Firma OnePlus

Abkürzung